Вильяманин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население 1109 человек (на 2010 год).

Населенные пункты муниципалитета 
В муниципалитет Вильяманин входят следующие населенные пункты:
 Арбас дель Пуэрто
 Баррио де ла Терсия
 Бусдонго де Арбас
 Велилья де ла Терсия
 Вентосилья
 Виадангос де Арбас
 Вильяманин де ла Терсия
 Вильянуэва де ла Терсия
 Гольпехар де ла Терсия
 Камплонго де Арбас
 Касарес де Арбас
 Кубильяс де Арбас
 Мильяро де ла Терсия
 Пендилья
 Поладура де ла Терсия
 Родьесмо де ла Терсия
 Сан Мартин де ла Терсия
 Тонин де Арбас
 Фонтун де ла Терсия

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона